Узелко́вое письмо́ — разновидность письменности, использующая в качестве носителя информации нити (шнуры), а для её кодирования — узлы, а также цвета нитей.

Применение верёвок с узлами у разных народов

Анды 

Ки́пу ( ->  — «узел», «завязывать узлы», «счёт»;  — чино) — древняя мнемоническая и счётная система (в связке со счётным устройством юпаной) инков и их предшественников в Андах, своеобразная письменность: представляет собой сложные верёвочные сплетения и узелки, изготовленные из шерсти южноамериканских верблюдовых (альпака и ламы) либо из хлопка. В кипу может быть от нескольких свисающих нитей до 2000. Она использовалась для передачи сообщений посыльными часки по специально проложенным имперским дорогам, а также в самых разных аспектах общественной жизни (в качестве календаря, топографической системы, для фиксации налогов и законов, и др.). Один из испанских хронистов (Хосе де Акоста) писал, что «вся империя инков управлялась посредством кипу» и никто не мог избежать тех, кто проводил подсчёты с помощью узлов.

Древний Китай 

Узелковое письмо (цзешэн) предположительно существовало в доисторическом Китае до изобретения иероглифической письменности. К узелковому письму в китайской традиции возводилось возникновение письменности, а изготовление ткани или сети ассоциировалось с созданием письмен и текстов.

Упоминания об узелковом письме сохранились в литературе древнего Китая, в Ицзин (Книге Перемен), Даодэцзин и Си цы чжуань.

Легендарному первому императору китая Бао Си (Фу-си) приписывают как изобретение узелкового письма, так и пришедших затем ему на смену триграмм:

Древний Вавилон 
Согласно Фурлани, верёвки с узлами в религии Древнего Вавилона служили для магических обрядов околдовывания, чтобы лишить сил какую-либо конечность или парализовать действие злых сил, остановить болезнь, когда развязывание узла означало уничтожение чар.

Израиль 
У традиционного еврейского молитвенного покрывала талит имеются узлы в 7-8-11-13 вьющихся концов, по поводу которых выдвигались всяческие догадки, чтобы закодировать гематрическую информацию, касающуюся еврейского имени Бога или 613 заповедей иудаизма.

Индейцы Северной Америки 

У североамериканских индейцев вампум служил для различных целей. Они представляют собой нанизанные на шнуры цилиндрические бусины из раковин вида Busycotypus canaliculatus.
Эти пояса у алгонкинов и особенно у ирокезов имели ряд особых функций: они были украшением одежды, служили валютной единицей, а главное — с их помощью передавались разные важные сообщения. Такие вампумы у ирокезских племён обычно доставляли особые гонцы — вампумоносцы. Развитие вампумовых записей, по всей вероятности, привело бы к созданию у североамериканских индейцев письма.

Месоамерика и Южная Америка 
Историк Норденскьёльд указывал, что верёвки с узлами были также у индейцев Колумбии и Панамы, в Центральной Америке и Мексике (как в центральной части, так и на севере), в Амазонии и даже в Полинезии. Баудин утверждал, что кипу было в Попайяне, у карибов Ориноко, у племён североамериканских индейцев, у мексиканцев до появления кодексов и у жителей Маркизских островов. Историк падре Хосе Гевара упоминал также о том, что индейцы тупа-гуарани рассказывали о своих традициях с помощью кипу, а падре Лосано, что оно было у диагитов из Андальгала, и они его использовали в 1611 году. Жак Пере сообщал о применении в религиозной церемонии предметов ундукуру («чётки, помогающие для запоминания», обозначавшие порядок и фазы исполнения ритуальных танцев), похожих на кипу, во Французской Гайане у племени, потомков народности тупи-гуарани, проживавшей в районе Амазонки, переселившихся в Гайану.

Другие территории и народы 
Верёвки с узелками встречались и в других землях у различных народов: на о. Рюкю, Каролинских островах, Гавайях, в некоторых горных районах Калифорнии, в Западной Африке, у монголов, а также в Европе.

См. также 
 Вампум

Примечания 

Письменности по типам